Unionstiden har flere betydninger:
Unionstiden (Kalmarunionen) – 1397-1523(1524)
Unionstiden (Danmark-Norge) – 1387-1397, 1523(1524)-1814

Se også 
Danmarks historiske unioner
Den svensk-norske union – 1814-1905